Николай Яфимович:
 Яфимович, Николай Матвеевич (1804—1874) — генерал-адъютант, генерал от артиллерии.
 Яфимович, Николай Михайлович (1842—1890) — генерал-лейтенант.